Шмирин — фамилия. Известные носители:

 Шмирин, Аркадий Романович (1954—1991) — советский шахматист и шахматный тренер.
 Шмирина, Евгения Игоревна (род. 1989) — немецко-украинская шахматистка.